Nom famíliar de Geòrgia. La família és coneguda també com a Lipàrides (Liparítides), Liparits, Liparitisdzé (ლიპარიტები) i Baghuashi
 Liparit, epònim de la família
 Liparit, nom de diversos prínceps de la família dels quals el més important fou Liparit Liparitisdzé (Liparit IV)